In der Liste der größten Aluminiumproduzenten werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Aluminium dargestellt.

Überblick 
Im Jahre 2016 war das bedeutendste Herstellerland von Aluminium mit großem Abstand die Volksrepublik China (31,0 Millionen Tonnen), gefolgt von Russland (3,6 Millionen Tonnen) und Kanada (3,3 Millionen Tonnen), die zusammen einen Anteil von 65,6 Prozent an den weltweit produzierten 57,6 Millionen Tonnen besaßen. In Europa waren Norwegen, Island und Deutschland die wichtigsten Produzenten.

Wegen des hohen Stromverbrauchs bei der Herstellung von Aluminium wurden in den letzten Jahren zahlreiche Produktionsanlagen in Staaten mit preiswerter Energie aufgebaut, beispielsweise in Venezuela, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Erdöl, Erdgas), Brasilien (Wasserkraft, siehe Aluminiumindustrie in Brasilien), Australien und Südafrika (Kohle) sowie Island (Wasserkraft, Geothermie). Dagegen wurden in Staaten mit hohen Strompreisen, beispielsweise in Deutschland, Produktionsanlagen abgebaut.

Die größten Aluminiumverbraucher sind die USA, Japan, die Volksrepublik China, Deutschland, Italien und Frankreich. Der wichtigste Abnehmer von Aluminium ist die Autoindustrie. Wegen seines geringen Gewichtes ist Aluminium auch in der Flugzeugindustrie, in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau und im Hochbau weit verbreitet.

Die Produktion von Aluminium ist extrem energieintensiv. Über 40 % der Produktionskosten sind Energiekosten, wobei zumeist elektrische Energie genutzt wird. Die Aluminiumhütte von Corus in Voerde zum Beispiel, die mit 500 Mitarbeitern 120.000 Tonnen Aluminium jährlich produziert, verbraucht so viel Strom wie eine Stadt mit 250.000 Einwohnern.

Die Branche leidet daher an den hohen Strompreisen in Deutschland. Die hohen Stromkosten sind der wichtigste Grund für die Schließung der Aluminiumwerke in Stade und Hamburg im Jahre 2005. Auch das niederländisch-britische Unternehmen Corus hat mit der Schließung seiner Aluminiumhüttenwerke in Deutschland gedroht, falls sich keine wettbewerbsfähigen Strompreise aushandeln ließen. Corus und die Trimet Aluminium AG haben Stromlieferverträge mit den Kraftwerkbetreibern E.ON und RWE abgeschlossen, um ihre Energiekosten zu senken und wettbewerbsfähiger zu werden.

Produktion und Kapazität nach Ländern 
Die Übersicht zeigt die Hüttenproduktion und die maximal mögliche Produktionsleistung der Hüttenwerke nach Ländern.

2011 hatte China mit 18 Mt/a einen Anteil von 40 % an der Weltproduktion.

Produktion

Nach Ländern 
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Nach Unternehmen 
Seit 2015 ist Hongqiao weltgrößter Aluminiumproduzent.

Die Liste von 2016 unterscheidet sich deutlich von der folgenden Liste von 2007:

Aufgeführt sind das Unternehmen, das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet, die Hüttenproduktion in Tausend Tonnen und der Anteil an der weltweiten Produktion in Prozent.

2010 stellten die sechs größten Aluminiumfirmen 38 % des weltweiten Primäraluminiums her. Damit ist der Aluminiummarkt verglichen mit dem zersplitterten Stahlmarkt relativ konsolidiert.

Bis 2020 nahm die weltweite Aluminiumproduktion insgesamt sowie der Marktanteil chinesischer Produzenten weiter deutlich zu, jetzt angeführt von Chinalco:

Weltproduktion 
Gezeigt ist die weltweite Hüttenproduktion von Aluminium seit 1900.

Mitglieder des International Aluminium Institute 

24 Unternehmen sind Mitglieder des International Aluminium Institute (IAI). Sie repräsentieren alle Teile der Welt und haben im weltweiten Aluminiummarkt zusammen einen Anteil von etwa 80 Prozent.

Siehe auch 
 Liste der Aluminiumhütten

Literatur 
 Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1960 ff.

Weblinks 
 U.S. Geological Survey
 British Geological Survey
 Index Mundi
 Die Welt auf einen Blick
 Aluminiumproduktion nach Regionen als historischer Graph

Einzelnachweise 

Aluminiumproduzenten, grosste
Aluminiumproduzenten
Aluminiumproduzenten
Aluminiumhersteller